

Satanik 

 Satanik : série de bande dessinée italienne, publiée en France sous le titre de Demoniak.
 Satanik : série de romans-photos policiers italiens en bande dessinée, publiée en France sous le titre de Killing.
 Satanik, un film italo-espagnol réalisé par Piero Vivarelli, sorti en 1968.

Voir aussi

Titre d'œuvre 

 Thee satanic sessions : album pirate des Rolling Stones sorti en 1970.
 Their Satanic Majesties Request : album des Rolling Stones, sorti en 1967.

Divers 

 
 Satanic Surfers : groupe suédois de skatecore/skate-punk (1993).